Ле-Понте () — коммуна во французском департаменте Воклюз.
 Ле-Понте () — коммуна во французском департаменте Савойя.